Het schermen met degen voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op zondag 25 jul 2021. Regerend olympisch kampioen was Park Sang-young uit Zuid-Korea, die dit jaar in de kwartfinale werd uitgeschakeld. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde was een tabel van 64, waarbij 26 schermers een vrijstelling kregen. Vanaf de tweede ronde schermde elke deelnemer. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Loting

Mannen degen individueel